Massenzio – nome proprio di persona italiano maschile
Massenzio – usurpatore romano, governò l'Italia e l'Africa tra il 306 e il 312 
Massenzio – patriarca di Aquileia
Massenzio – rassegna cinematografica romana